Las siglas REM hacen referencia a:
 Rapid eye movement («movimiento ocular rápido», la fase del sueño durante la que suceden los sueños más intensos).
 R.E.M., banda de rock estadounidense.
 Red de Emisoras del Movimiento, cadena radiofónica española que existió durante la dictadura franquista.
 Roentgen Equivalent Man, unidad física en desuso.
 REM, una orden que se utiliza para poner comentarios en lenguajes como Basic o Batch. 
 Rem Shinigami del anime y manga japonés Death Note
 Rem Kaginuki, un demonio de Re: Zero, un personaje de la serie de novela ligera / anime  Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 
 R.E.M., canción de Ariana Grande perteneciente a su cuarto disco Sweetener.

Acrónimos